11-я ежегодная национальная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2013 состоялась 7 июня 2013 года в спортивном комплексе «Олимпийский».

Ведущими шоу были Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Яна Чурикова и Рома Жёлудь.

В новое десятилетие канал решил ввести церемонию в обновленном формате — живое исполнение и никакой фанеры. Это и стало одной из причин, почему в названии в этом году фигурировало слово «Перезагрузка».

В качестве хедлайнера премии выступил корейский рэп-исполнитель PSY. Также специальными гостями премии были Крейг Дэвид (не выступал), принимавший участие на церемонии 2011 года и украинская группа The Hardkiss, открывшая премию.

Выступления

Номинации

Специальные призы 
 За вклад в жизнь: Владимир Познер
 За вклад в развитие музыкальной индустрии: Жанна Агузарова
 Мировой прорыв года: PSY

Казусы церемонии 
 В трансляции церемонии на телеканале «Ю» указано, что церемония идёт в прямом эфире, но на самом деле церемония шла с задержкой в 15-30 минут.
 Во время трансляции были проблемы со звуком в выступлениях артистов на сцене.
 Во время объявления победителя в номинации «Лучший исполнитель» Дима Билан не появился на сцене. Он вышел на сцену только спустя несколько минут и извинился за своё отсутствие.

Примечания

Ссылки 

Музыкальные премии России
2013 год в музыке России
Муз-ТВ
События 7 июня
Июнь 2013 года
2013 год в Москве
Культурные события в Москве